Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2008 годапрошёл с 12 по 13 января 2008 года в Центре конькобежного спорта в Коломне (Россия).

Календарь чемпионата 

 ЛР — личный рекорд
 РТ — рекорд катка

День 1

День 2

Общий зачёт

Среди женщин

Среди мужчин

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2008
Международные спортивные соревнования в Коломне
Международные соревнования по конькобежному спорту в России
2008 год в конькобежном спорте
Январь 2008 года
Спорт в России в 2008 году
Чемпионаты Европы в России
конькобежный